|-
| 172001 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172002 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172003 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172004 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172005 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172006 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172007 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172008 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172009 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172010 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172011 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172012 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172013 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172014 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172015 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172016 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172017 - || || 22 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 172018 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172019 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172020 - || || 17 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 172021 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 172022 - || || 20 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 172023 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172024 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172025 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172026 - || || 6 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172027 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172028 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172029 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172030 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172031 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172032 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172033 - || 2001 WQ || 16 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172034 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172035 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172036 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172037 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172038 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172039 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172040 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172041 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172042 - || || 18 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172043 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172044 - || || 7 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172045 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172046 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172047 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172048 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172049 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172050 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172051 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172052 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172053 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172054 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172055 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172056 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172057 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172058 - || || 14 de desembre de 2001 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 172059 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172060 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172061 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172062 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172063 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172064 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172065 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172066 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 172067 - || || 19 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 172068 - || || 11 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 172069 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172070 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172071 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172072 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172073 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172074 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172075 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172076 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172077 - || || 12 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172078 - || || 19 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172079 - || || 18 de gener de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172080 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172081 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172082 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172083 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172084 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172085 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172086 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172087 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172088 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172089 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172090 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 172091 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172092 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172093 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172094 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172095 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 172096 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 172097 - || || 8 de març de 2002 || Ondřejov || Ondřejov Observatory
|-
| 172098 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 172099 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 172100 - || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

2